Nautilus Pompilius («Наути́лус Помпи́лиус») — советская и российская рок-группа. Основана в Свердловске (ныне Екатеринбург), официально в 1982—1983 годах, когда началась совместная работа Вячеслава Бутусова и Дмитрия Умецкого над первым альбомом «Переезд».

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Видеоальбомы

Видеоклипы

Трибьюты

Демо

Совместные издания

Саундтреки и Фильмы 

Группа появляется и играет несколько песен в фильме «Раньше было другое время»

Каверы профессиональных исполнителей

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Наутилус Помпилиус (группа)
N